Wusutu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wusutu (socken i Kina, lat 39,42, long 106,71), Inre Mongoliet, 
 Wusutu (socken i Kina, lat 40,65, long 109,95), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar